Лесно́й — посёлок в Первомайском районе Алтайского края России. Входит в состав Боровихинского сельсовета.

География 
Посёлок расположен на юге Первомайского района в лесостепной зоне, возле реки Повалиха (река).

 Расстояние до

 районного центра Новоалтайск: 16 км.
 краевого центра Барнаул: 20 км.

 Ближайшие населенные пункты

Казачий 1 км, Боровиха 3 км, Повалиха 3 км, Октябрьское 4 км, Костяки 5 км, Сибирский 6 км, Зудилово 6 км, Кислуха 7 км, Лесная Поляна 7 км.

 Климат

Поселение расположено в умеренном климатическом поясе, погода может меняться от континентального до резко континентального: суровая морозная зима и жаркое короткое лето. Устойчивый снежный покров держится 160—170 дней, абсолютный минимум температуры воздуха может достигать −50 °C. Средняя температура января −19,9 °C, июля — +19 °C. Безморозный период длится 110—115 дней, абсолютный максимум температуры воздуха составляет +33-35 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 420—460 мм.

Население

История 
Точная дата образования посёлка не установлена. В декабре 1919 года был образован посёлок Боровиха при станции Повалиха (село), в котором проживало несколько человек. В 1937 году была построена нефтебаза, к которой была проведена железная дорога. В 1941 образован Боровихинский сельсовет, куда вошёл и посёлок Лесной.

Инфраструктура 
Ввиду малочисленности населения, жители получают государственные, муниципальные, коммунальные и иные услуги в селе Боровиха, осуществляется выездная торговля и медицинское обслуживание.

 Транспорт

Село соединяет с районным и областным центром федеральная автомагистраль Р-256 Чуйский тракт (Новосибирск—Бийск—Монголия) и сеть региональных автодорог. Ближайшая железнодорожная станция Алтайская находится в городе Новоалтайск.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Алтайский край)